На некоторых компьютерах  посылает программному обеспечению сигнал, что следует интерпретировать некоторую последовательность символов для получения символа, который отсутствует на раскладке клавиатуры.

Например, нажав , а затем  и , можно ввести лигатуру æ.

Клавиша compose также известна под названием «Multi_key» в X Window System. В XFree86 и X.Org Server многие раскладки клавиатуры предусматривают различные варианты расположения Multi_key, обычно используемые в PC-совместимых архитектурах; часто в этой роли выступает одна из . Также может быть назначена при помощи XkbOptions (например, командой setxkbmap -option compose:rwin) или утилиты xmodmap.

Таблица показывает текущие основные комбинации Xorg 7. Также могут использоваться любые сочетания из де-факто стандарта Sun/DEC/Falco. Переназначения и дополнения обрабатываемых сочетаний клавиш для конкретного пользователя системы производятся их описанием в файле ~/.XCompose

Клавишу compose также можно найти на семействе LK201 клавиатур от DEC и их преемниках. Эта клавиша также есть на клавиатурах Sun Microsystems.

В Mac OS X кнопка  обеспечивает схожую функциональность. Например, удерживая  и затем нажав , получим å.

Microsoft Windows не поддерживает , но поддерживает «мёртвые» клавиши и  для многих символов. Некоторые символы могут быть получены в результате удержания , и затем набором ASCII-кода или Unicode-кода требуемого символа на цифровой клавиатуре. Некоторые программы (например, PuTTY), поддерживают клавишу compose напрямую.

Для вставки отсутствующего в Compose символа можно воспользоваться и другими способами.

См. также 
 Раскладка Бирмана

Литература

Ссылки 
 
 Ввод произвольных символов при помощи Compose Key: настройка
 AllChars, an open-source utility that emulates the Compose key under MS-Windows